Drover steht für:
 Holden Drover, Automodell der Marke Holden, siehe Suzuki SJ
 Shawn Drover (* 1966), kanadischer Schlagzeuger